Die Abkürzung LLDC steht für:

  Landlocked Developing Countries, siehe Entwicklungsländer ohne Meereszugang
  Least Developed Countries (LDC, älter auch LLDC), siehe Am wenigsten entwickelte Länder

Abkürzung